Das Wort Tigris bezeichnet

 einen Fluss in Vorderasien, siehe Tigris
 ein Sternbild, benannt nach dem Fluss, siehe Tigris (Sternbild)
 den Namen des Hundes des Aktaion in der Griechischen Mythologie
 den Namen einen Schilfbootes von Thor Heyerdahl, siehe Tigris (Boot)
 die Abkürzung der Tigris Mystic, einer ehemaligen Ultràgruppe von Paris Saint-Germain
 die Einsatzgruppe Tigris der Schweizer Bundeskriminalpolizei
 Tigris.org ist eine Opensource Software Entwicklungsgemeinschaft
 die Firma TIGRIS Elektronik ist ein mittelständisches Unternehmen in Berlin
 (13096) Tigris, einen Asteroiden
 Bocca Tigris, Enge in China

TIGRIS